Richard Williams (zm. 1622) – walijski polityk, poseł z Ynys Môn
 Richard Williams-Bulkeley (1801–1875) – brytyjski arystokrata i polityk, poseł z Ynys Môn, 10. baronet
 Richard Williams-Bulkeley (1833–1884) – brytyjski arystokrata i polityk, 11. baronet
 Richard Williams-Bulkeley (1862–1942) – brytyjski arystokrata i polityk, 12. baronet
 Richard N. Williams (1891–1968) – amerykański tenisista
 Richard Williams-Bulkeley (1911–1992) – brytyjski arystokrata i polityk, 13. baronet
 Richard Williams (ur. 1933) – brytyjsko-kanadyjski animator
 Richard Williams-Bulkeley (ur. 1939) – brytyjski arystokrata i polityk, 14. baronet
 Richard Williams (ur. 1942) – amerykański trener tenisa, ojciec Venus i Sereny
 Richard Williams – brytyjski reżyser teatralny
 Richard Williams – amerykański trener koszykówki
 Rich Williams, Richard Williams (ur. 1950) – amerykański gitarzysta
 Richard Williams (ur. 1956) – amerykański trener baseballa
 Richie Williams, Richard Williams (ur. 1970) – amerykański piłkarz
 Richard Williams (ur. 1977) – brytyjski kierowca wyścigowy
 Richard Williams (ur. 1987) – amerykański koszykarz